Marino je lahko:
 Marino (osebno ime)
 Sveti Marino (Sveti Martin), krščanski svetnik
 Marino, Lacij, naselje v Italiji

Glej tudi 
 Marina (razločitev)
 San Marino (razločitev)